Ante Barač (svećenik i književnik), hrv. književnik, rkt. svećenik
Ante Barač (arhitekt), hrv. arhitekt
Antun Barač, hrv. slikar iz Splita

Izvori